Dailor steht für:

 Dailor, ein osttimoresischer Ort im Suco Bandudato, Gemeinde Aileu und Zentrum eines ehemaligen Reiches
 Dailor (Bandudato), eine osttimoresische Aldeia im Suco Bandudato, Gemeinde Aileu

Dailor ist der Familienname von:
 Brann Dailor (* 1975), US-amerikanischer Schlagzeuger

Siehe auch:
 Dailorluta